Homalco peut être :
 Homalco, peuple salish de la côte ;
 Homalco, langue salish de la côte traditionnellement parlée par les Homalco ;
 Première nation homalco, première nation,située en Colombie-Britannique, du Canada ;
 Réserve indienne Homalco 1, réserve indienne de la Première nation homalco ;
 Réserve indienne Homalco 2, réserve indienne de la Première nation homalco ;
 Réserve indienne Homalco 2A, réserve indienne de la Première nation homalco ;
 Réserve indienne Homalco 9, réserve indienne de la Première nation homalco.

Voir aussi